Seeböck bzw. Seeboeck ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Seeboeck (1864–1952), österreichischer Bildhauer
 Herwig Seeböck (1939–2011), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Kabarettist
 Ida Seeböck (* 1971), österreichische Schauspielerin und Autorin
 Jakob Seeböck (* 1976), österreichischer Schauspieler
 Wilhelm Karl Ernst Seeboeck (1859–1907), österreichischer Komponist